Varvara (v azbuce: Варвара, ), varianta jména Barbara (Barbora), označuje:

osoby
 Varvara (jméno) – více nositelek jména

obce
 Varvara (Ázerbájdžán) – obec v Ázerbájdžánu
 Varvara (Prozor-Rama) – obec v Bosně a Hercegovině
 Varvara (Burgaská oblast) – obec v Bulharsku
 Varvara (Pazardžická oblast) – obec v Bulharsku
 Varvara (Tearce) – obec v Severní Makedonii
 Agia Varvara – obec v Řecku

ostatní
 Varvara: kniha o velrybím putování - kniha vydaná v ČR
Varvara (hudební skupina) – finská hudební skupina

podobný název
 Varvarin – město v Srbsku v Rasinském okruhu

Reference